Rain on Me, de l'anglais pour « la pluie sur moi », peut faire référence à :

 Rain on Me, single d'Ashanti sorti en 2003 ;
 Rain on Me, single de Lady Gaga et Ariana Grande sorti en 2020.

Voir aussi 
 Rain Over Me, chanson de Pitbull et Marc Anthony.